Швихов може бити:

 Швихов (Клатови), град у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Швихов (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република